Goednes — рід совкових з підродини совок-п'ядунів, який зустрічається в Суринамі.

Систематика 
У складі роду:

Посилання 
  Natural History Museum Lepidoptera genus database 

Совки-п'ядуни
Роди лускокрилих